Гарбузівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Гарбузівська сільська рада — Сумська область, Лебединський район
 Гарбузівська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район